Capa puede designar:

 Capa, prenda de abrigo.
Capa coral, capa que constituye el traje canonical para el coro.
Capa pluvial, la que llevan los sacerdotes en los actos de culto.
Capa magna, prenda eclesiástica con larga cola.
Capa de tuna, parte del traje del tuno.
Capa de oro de Mold, ornamento ceremonial de oro.
Capa torera, o Capote de brega, instrumento para torear.

Atmósfera
Capa de ozono, ozonosfera.
Capa Kennelly-Heaviside, capa de gas ionizado que existe entre los 90 y 150 km de altura aproximada sobre la superficie terrestre.
Capa F o capa de Appleton, región de la ionosfera caracterizada por su capacidad de reflectar las ondas electromagnéticas.
Capa de mezcla, zona que está teniendo una constante temperatura potencial y humedad específica con la altura.

Biología

Capa germinal, conjunto de células formadas durante el desarrollo embrionario animal.
Capa S, parte más externa de la envoltura celular bacteriana.
Capa córnea, capa más externa de la epidermis.
Capa basal, primera capa de estratos que se encuentra en la epidermis.
Capa germinativa, conjunto de células formadas durante la embriogénesis.
 Capa pelaje del caballo u otro animal doméstico.

Geografía 
 en cartografía  y Sistemas de Información Geográfica, Capa (información geográfica),  también layer por el término inglés, fichero, o parte de un fichero, que contiene información espacial de una sola variable

Geología 
Capa puede referirse a cualquier estrato.
Capa, como unidad litoestratigráfica, es un estrato que se ha destacado y definido formalmente dentro de una formación geológica por alguna peculiaridad especial o utilidad en  correlaciones locales.   
Capa puede referirse a cada una de las envueltas rocosas internas de la Tierra, sólidas o líquidas.

Informática
 en informática, a cada uno de las capas de abstracción empleadas para ocultar los detalles de una implementación a los protocolos que operan por encima de éste, como en el modelo OSI de siete capas para protocolos de red;
Capa de red, según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts.
Capa de compatibilidad, ciertos componentes creados para permitir a un sistema operativo utilizar ejecutables binarios.
Capa de enlace de datos o capa de enlace de datos, segunda capa del modelo OSI.
Capa de transporte, cuarto nivel del modelo OSI encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor.
Capa de sesión, quinto nivel del modelo OSI que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales.
Capa de presentación, sexto nivel del Modelo OSI que se encarga de la representación de la información.
Capa de abstracción de red, parte del estándar de codificación de video H.264/AVC cuyo principal objetivo es facilitar una representación del contenido.
Capa de abstracción de hardware, elemento del sistema operativo que funciona como una interfaz entre el software y el hardware del sistema.
Capa física, transformaciones que se hacen a la secuencia de bits para trasmitirlos de un lugar a otro.

Otros
Capa de hielo de Groenlandia, extensa capa de hielo que cubre aproximadamente el 80% de la superficie de Groenlandia;
Capa, disposición del barco en el mar en que no navega
Capa límite, en mecánica de fluidos, zona donde el movimiento de un fluido es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto;
 en arqueología, una capa es otro nombre para un estrato cronológicamente homogéneo;
 en tecnología de almacenamiento óptico, las capas son las superficies apiladas de grabación que posee un DVD;
 por su pronunciación al nombre de la letra griega kappa.